Петер Сейна (; род. , Липтовски-Микулаш, Чехословакия) — словацкий хоккеист, левый защитник.

Карьера 
Петр воспитанник словацкого клуба Липтовски Микулаш в молодежном составе которого он выступал с 1996 по 1998 годы. В сезоне 1998/99 переехал в Северную Америку, где выступал за клуб «Де-Мойн Баккенирс» (ХЛСШ), еще три года отыграл за команду Колледжа Колорадо (НКАА). В конце сезона 2002/03 дебютировал в составе клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». За пять сезонов в составе «блюзменов» Сейна провел 43 матча и набрал 7 очков (4+3), большинство времени он выступал в фарм-клубе «блюзменов» в АХЛ «Вустер АйсКетс» и «Пеория Райвермен».

Летом 2007 года защитник заключил контракт с ЦСК Лайонс (НЛА) и в первом же сезоне становится чемпионом Швейцарии, а также выигрывает хоккейную лигу чемпионов. В 2010 году переходит в ХК «Давос» , в составе которого становится второй раз чемпионом Швейцарии.

В начале сезона 2012/13 Сейна продолжил карьеру в «Рапперсвиль-Йона Лейкерс», с которым заключил двухлетний контракт.

Сезон 2014/15 проводил за ХК «Ла Шо-де-Фон» в НЛБ после чего завершил карьеру игрока.

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects
 Профиль на eurohockey 

Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Родившиеся в Липтовски-Микулаше
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки ХК «Цюрих Лайонс»
Игроки ХК «Давос»‎
Игроки ХК «Ла-Шо-де-Фон»‎‎